Sölkäkari (Salmis), Zweeds eiland bij het dorp Salmis.
 Sölkäkari (Seskarö), Zweeds eiland ten westen van Seskarö.